Ел Соловино има више значења:

 Ел Соловино (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Соловино (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику